Bauhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bauhofer (1806–1864), ungarischer evangelisch-lutherischer Pfarrer und Publizist
 Toni Bauhofer (1892–1968), deutscher Automobil- und Motorradrennfahrer
 Walter Bauhofer (* 1963), deutscher Koch